Hermann Rentzsch ist der Name folgender Personen:

* Hermann Rentzsch (Politiker) (1832–1917), deutscher Politiker (NLP) und Industrieverbandsfunktionär
 Hermann Rentzsch (General) (1913–1978), deutscher Generalmajor